Октавия може да се отнася за:

 Октавия Старша - полусестра на Август, дъщеря на Гай Октавий (баща на Август) и първата му съпруга Анхария
 Октавия Младша - сестра на римския император Август и съпруга на Марк Антоний (към 70-11 г. пр.н.е.).
 Клавдия Октавия, наричана и Октавия Неронис- римска императрица, съпруга на Нерон (42-62 г. пр.н.е.)

Други 
 Шкода Октавия, автомобил на чешката автомобилостроителна компания „Шкода“
 598 Октавия - астероид, наречен на Октавия Младша